Туніка — рід давньоримського одягу.
 Туніка — індіанський народ на півдні США.
 Туніка — мова народу туніка.
 Туніка — у тварин — периферійний шар шкіряного покриву.
 Туніка — у рослин — один чи кілька зовнішніх шарів клітин.

Див. також 
 Tunicata — латинська назва підтипу Покривників.